Суг-Аксы () — село, административный центр Сут-Хольского кожууна Республики Тыва.

Этимология 
С тувинского Суг-Аксы переводится как суг — «вода, река», аксы — «устье реки».

География 
Расположено в 260 км к западу от Кызыла на берегу реки Хемчик.

История 
Первые дома в селе появились в 1938 году. В 1940 году в селе Сут-Холь открылась первая школа, директором которой был Иван Чадамович Онамчал. В 1942—1943 годах был построен первый дом культуры, совмещённый с медпунктом.

До 1991 года носило название Сут-Холь.

В 2008—2010 годах в Суг-Аксы был построен буддийский храм «Дуптен Шедуплин».

Население

Инфраструктура 
В селе действуют средняя и начальная школа, дом культуры им. Ондара, столовая, Род. дом, АЗС.

Люди, связанные с селом 
 В Сут-Холе в 1944 году родился известный тувинский писатель А. А. Даржай.
 Сут-Холь — малая родина первого лётчика Тувы Чили Санчыковича Чимита (20 октября 1914 — 15 мая 1967).
 В доме культуры директором служил поэт, прозаик Саая Таспай Одербеевич, во времена перестройки работал Сарыглар Алексей Ангыр-оолович (1966) — хоомейжи, заслуженный артист Республики Тыва.

Примечания 

Населённые пункты Сут-Хольского кожууна
Центры кожуунов Тывы